Marzocchi de Bellucci ist der Familienname folgender Personen: 

 Numa Marzocchi de Bellucci (1846–1930), französischer Maler 
 Tito Marzocchi de Bellucci (1800–1871), französischer Maler italienischer Herkunft